Municipio de Jamesville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jamesville (condado de Martin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Martin.
 Municipio de Jamesville (condado de Yankton, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Yankton.